Pagetova bolest jest bolest u kojoj je poremećen normalan sustav održavanja zdravlja i jačine kostiju, nova se kost stvara brže nego što se stara razgrađuje. Bolest se javlja u dva stadija. U prvom ili vaskularnom stadiju koštano se tkivo razgrađuje, ali su preostali prostori ispunjeni krvnim žilama i vlaknastim tkivom, a ne novom, jakom kosti. U drugom ili sklerotičnom stadiju krvlju ispunjeno vlaknasto tkivo stvrdnjava se i nalikuje na koštano tkivo, ali ta je kost slabija i krhkija od zdrave kosti.

Lokalizacija Pagetove bolesti vrlo je raznolika. Može zahvatiti dio kosti, cijelu kost ili niz kostiju. Najčešće se javlja u zdjelici (pelvisu) i cjevanici (tibiji). Često zahvaća i bedrenu kost (femur), lubanju, kralježnicu i ključnu kost (klavikulu). Uzrok bolesti nepoznat je.

Simptomi 
Pagetova bolest nije uvijek popraćena simptomima. Ako se ipak jave, onda su to najčešće bolovi u kostima. Smetnje su praktički trajne, a često se noću pogoršavaju. Zahvaćene kosti povećavaju se i deformiraju, javlja se osjećaj topline i bolne osjetljivosti u kostima.
U uznapredovaloj fazi bolesti noge se mogu saviti, lubanja deformirati, a na kralježnici se može razviti postrana krivina.
Učestalost

U Velikoj Britaniji otprilike jedna na 100 osoba starijih od 50 godina ima Pagetovu bolest; doduše, bolest izaziva tegobe samo kod 10% bolesnika.
Začuđuje činjenica da je ova bolest prilično točno geografski rasprostranjena. Na primjer, vrlo je rijetka u Norveškoj, Japanu i Južnoj Africi. Češća je u Velikoj Britaniji, naročito u sjevernoj Engleskoj. Još nije objašnjen značaj te neravnomjerne raspodjele.
Opasnosti

Kosti oslabljene Pagetovom bolešću sklonije su prijelomu. U nekim rijetkim slučajevima, zadebljanje kosti lubanje zbog Pagetove bolesti može pritisnuti slušni živac (on prenosi podražaje iz uha u mozak) koji prolazi kroz lubanju i izazvati gluhoću. Druga moguća opasnost jest dekompenzacija (zatajenje) srca zato što je srce preopterećeno zbog znatno povećanog protoka krvi kroz oboljele kosti. U rijetkim slučajevima može se razviti tumor kosti.
Što poduzeti?

Ako mislite da imate Pagetovu bolest, obratite se liječniku koji će vas nakon pregleda vjerojatno uputiti na rendgensko snimanje kostiju i razne krvne pretrage, što će mu omogućiti postavljanje čvrste dijagnoze.

Liječenje 
Za sada je Pagetova bolest neizlječiva, ali se glavni simptom – bolovi – može ublažiti analgeticima (npr. paracetom). Ako su bolovi jaki, liječnik vam može preporučiti redovite injekcije hormona, kalcitonina, koji se prirodno stvara u paratireoidnim žlijezdama. Dodatni kalcitonin smanjuje bolove, ali se kod nekih bolesnika javlja alergična reakcija na injekcije, a kod drugih mučnina. U tom se slučaju obično propisuju jači analgetici.

Bolesti i poremećaji